

Patronymes 

 Ángela Molina Tejedor (née en 1955), actrice espagnole ;
 Carlos Tejedor (1817-1903), juriste et homme politique argentin ;
 Joaquín Tejedor (1930-2016), footballeur espagnol ;
 Ramón Tejedor (né en 1955), homme politique espagnol.

Toponyme 

 Carlos Tejedor est un arrondissement (ou partido) de la province de Buenos Aires.

Cuture 
 Tejedor, groupe de musique asturien.

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique